Verdroß ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Verdroß-Droßberg (1890–1980), österreichischer Diplomat, Schriftsteller und Hochschullehrer, siehe Alfred Verdross
 Ignaz Verdroß von Droßberg (1851–1931), österreichischer Feldmarschalleutnant